Postyschewo (russisch ) ist:
 der Name der Stadt Krasnoarmijsk (heute Ukraine) von 1934 bis 1938
 eine Station an der Baikal-Amur-Magistrale (BAM) in Russland, siehe Berjosowy (Chabarowsk)